Koksan kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Koksan (ort i Nordkorea), Norra Hwanghae, 
 Koksan-gun, kommun, Norra Hwanghae, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar